Edmondo Todeschini – calciatore italiano
 Federico Todeschini – rugbista argentino
 Francesco Todeschini Piccolomini – nome secolare di papa Pio III
 Paolo Todeschini – calciatore, allenatore e scultore italiano
 Silvia Todeschini – cestista italiana
 Giacomo Francesco Cipper detto il Todeschini – pittore